Педраса, Хосе:
 Педраса Гонсалес, Хосе (род. 1989) — пуэрто-риканский боксёр-профессионал, чемпион мира по версии IBF во втором полулёгком весе.
 Педраса, Хосе (легкоатлет) (1937—1998) — мексиканский легкоатлет, серебряный призёр Олимпийских игр 1968 года.